Blackwater kan syfta på:

 Blackwater Park – musikalbum av metalbandet Opeth
 Blackwater Worldwide – säkerhetsföretag, senare med namnet Academi

Geografi

Australien
 Blackwater, Queensland – ort  
 Blackwater Airport – flygplats i Queensland

Belize
 Blackwater Branch – vattendrag

Itland
 Blackwaterfloden – flod i Munster

Kanada
 Blackwater Lake – sjö i Northwest Territories
 Blackwater Meadow Indian Reserve 11 – reservat i British Columbia

Storbritannien
 Blackwater, Cornwall – by i Cornwall, England
 Blackwater and Hawley – civil parish i grevskapet Hampshire, England 
 Blackwater Reservoir  – vattenreservoar i Hignland, Skottland
 Black Water – vattendrag i Higland, Skottland 
 River Blackwater – vattendrag i Essex, England

ISA
 Blackwater National Wildlife Refuge – naturreservat i Maryland